

Sigle 
 Orange Smoothie Production – realizzatori dell'omonimo mod largamente utilizzato per il gioco online di Quake 3 Arena
 On-Site Procurement, o anche (Equipaggiamento) Ottenuto Sul Posto – meccanica tipica dei videogiochi stealth, che consiste nell'iniziare la missione con equipaggiamento minimale, recuperando poi armi ed attrezzature per contro proprio direttamente sul campo, sottraendole ai nemici.

Codici 
 OSP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Redzikowo, Słupsk, Polonia